Le mot collocation est employé dans plusieurs domaines :
 en droit, la collocation est le classement judiciaire des créanciers dans l'ordre de leur paiement ;
 en linguistique, la collocation est l'association attendue d'un mot à un autre au sein d'un texte ;
 en calcul numérique, les méthodes de calcul par collocation (auxquelles se rattache par exemple la Méthode des volumes finis) consistent à évaluer les grandeurs intégrales intervenant dans la résolution (l'énergie, les flux), non pas aux nœuds d'un maillage, mais en évaluant l'intégrande en un point particulier (« collocation par point »), ou la moyenne de l'intégrande sur une certaine surface (« collocation par sous domaine »), et en la multipliant par une certaine surface d'influence. 

Le mot collocation peut également désigner :
 l'hospitalisation sans consentement (en Belgique).